Derrick Colter (1994) – cestista statunitense
Jessi Colter (1943) – cantante statunitense
John Colter (1774-1812) – esploratore statunitense
Mary Colter (1869-1958) – architetto e designer statunitense
Mike Colter (1976) – attore statunitense
Steve Colter (1962) – ex cestista statunitense
Zeb Colter, ring-name di Dutch Mantel (1949) – ex wrestler e manager statunitense